Red Square – gruppo musicale britannico
 Red Square – romanzo di Martin Cruz Smith del 1992
 Red Square: We Come in Waves